Contea di Humboldt o Humboldt County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Humboldt (California)
 Contea di Humboldt (Iowa)
 Contea di Humboldt (Nevada)
 Humboldt County – film del 2008 diretto da Darren Grodsky e Danny Jacobs